Gonzalo Melián Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) es un académico español de la escuela austriaca de economía y arquitecto especialista en urbanismo de mercado.

Trayectoria 
Melián, doctor en economía y doctor en arquitectura, es un referente internacional, especialmente en España y América Latina, sobre el planeamiento urbano según criterios de libre mercado. Sobre el tema ha publicado diferentes trabajos tanto en revistas académicas como en prensa escrita, así como dado conferencias y seminarios en varios países.

Es el vicepresidente de la Universidad de las Hespérides y socio fundador del Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA) y su actual director. Fue director de la Universidad Francisco Marroquín en el Campus Madrid desde su fundación hasta noviembre de 2019. Actualmente también es profesor de IE University, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, columnista del diario ABC, socio del Instituto Juan de Mariana y miembro de la Sociedad Mont Pelerin.

Referencias 

Nacidos en Las Palmas de Gran Canaria
Economistas de la escuela austriaca
Economistas de España del siglo XXI
Arquitectos de España del siglo XXI
Urbanistas de España
Columnistas de España
Liberales de España
Anarcocapitalistas
Miembros de la Sociedad Mont Pelerin
Rectores de universidades de España
Profesores de la IE Universidad
Alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Alumnado de la Universidad Carlos III
Alumnado de la Universidad Rey Juan Carlos
Alumnado de la Universidad Politécnica de Madrid